Peter Jones peut désigner :
 Peter Jones, (1802-1856), missionnaire et écrivain canadien ;
 Peter Jones (1920–2000), acteur britannique ;
 Peter Frederick Hilton Jones (1932-1994), joueur néo-zélandais de rugby à XV ;
 Peter Jones (1942-), joueur de rugby à XV australien ;
 Peter Andrew Jones (1951-), illustrateur britannique ;
 Peter Wilcox Jones (1952-), mathématicien américain ;
 Peter Jones, historien anglais enseignant l'histoire française ;
 Pete DJ Jones († 2014), disc jokey américain.